Orejuela ist der Familienname folgender Personen:

 Luis Manuel Orejuela (* 1995), kolumbianischer Fußballspieler